Болкачевская — деревня в Шенкурском районе Архангельской области. Входит в состав муниципального образования «Ровдинское».

География 
Деревня расположена в южной части Архангельской области, в таёжной зоне, в пределах северной части Русской равнины, в 50 километрах на юг от города Шенкурска, на левом берегу реки Ваги, на 1 километр ниже впадения в неё притока Пуя. Ближайшие населённые пункты: на западе деревня Высокая Гора, на юге деревня Аксеновская, на востоке, на противоположенном берегу реки, деревня Митинская.
 Часовой пояс

Население

История 
В деревне находились приходские храмы Усть-Пуйского прихода, образованного в середине XV века. В сотных грамотах указано, что в результате литовских набегов 1619 года храмы были разграблены и пустовали до 1630 года.

Указана в «Списке населённых мест по сведениям 1859 года» в составе Шенкурского уезда(1-го стана) Архангельской губернии под номером «2033» как «Христорождественское(Устьпуйской пог.)». Насчитывала 16 дворов, 52 жителя мужского пола и 66 женского.

В 1882 году в церковной трапезе открывается церковно-приходская школа, в которой учится 6 мальчиков.

В «Списке населенных мест Архангельской губернии к 1905 году» село Болкачевская(Погост) насчитывает 28 дворов, 100 мужчин и 79 женщин. В административном отношении деревня входила в состав Устьпуйского сельского общества Ровдинской волости, в селе находится церковь и школа.

На 1 мая 1922 года в поселении 37 дворов, 78 мужчин и 94 женщины.

Русская православная церковь 
 Храмовый комплекс Усть-Пуйского погоста , состоящий из двух храмов
 Церковь Рождества Пресвятой Богородицы  — деревянная церковь, обшитая тёсом. Построена в 1794—1795 годах. Представляет собой четверик с пятигранным алтарём и небольшой трапезной. В советское время венчания были сломаны и сделана двускатная кровля.
 Церковь Рождества Христова  — деревянная двухэтажная церковь 1769 года постройки. Изначально была построена на берегу реки Пуя и перенесена в 1877 году в деревню Болкачевскую. Представляет собой двусветный четверик, первоначально имевший шатровое завершение, с широким пятигранным алтарём и трапезной. Над трапезной построена восьмигранная колокольня. В советское время венчание основного объёма было сломано и сделана четырёхскатная кровля.

Примечания 

Населённые пункты муниципального образования «Ровдинское»